Jiří Vykoukal (ur. 1961) – czeski historyk, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze;
 Jiří Vykoukal (ur. 1971) – słowacki-czeski hokeista;
 Jiří Vykoukal (1922–1974) – czeski wioślarz.